Ефим Яковлевич Ярошевский (19 марта 1935 — 21 марта 2021) — русский поэт и прозаик.

Биография 

Родился в 1935 году в Одессе, филолог, работал преподавателем русской литературы. Стихи и прозу писал с юности.

Автор культовой в одесском самиздате 1970-х-80-х гг. прозы «Провинциальный роман-с», изданной впервые в 1998 году в Нью-Йорке, позже переизданной в Мюнхене, Петербурге, Одессе.

В советское время не печатался, был известен как писатель и поэт одесского андеграунда. Регулярно печатается с 1991 года, сначала в местной прессе, а затем в России и дальнем зарубежье.

Стихи опубликованы в литературных журналах России, Украины, Израиля, Германии: «Арион», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», «Дети Ра» «Дерибасовская-Ришельевская», «Артикль» и др.

Победитель интернетовского конкурса «Сетевой Дюк» 2000 года на лучшее произведение, посвящённое Одессе, в категории «Проза».

С 2008 года жил в Германии.

Цитаты 

В начале XXI-го века вышли сборник стихов «Поэты пишут в стол» и вторая книга прозы «Королевское Лето», с авторскими иллюстрациями.

В 2010 вышла книга СТИХОв «Холодный ветер юга», Одесса, ОА ПЛАСКЕ, 2010…

Библиография 
 Провинциальный роман-с. Нью-Йорк: Lifebelt, 1998
 Поэты пишут в стол. Сборник стихотворений. — Одесса: Инга, 2001
 Королевское Лето. Одесса: Друк, 2006
 Провинциальный романс. Лето и ливни (книга прозы), изд. «Алетейя»,С-Петербург, 2006 год
 «Холодный ветер юга» (книга стихотворений),Одесса, ОА ПЛАСКЕ, 2010 год

Ссылки 
 
 «Провинциальный роман-с» в журнале «Крещатик», Выпуск 4
 «Провинциальный роман-с» (главы) в Интернет-журнале «Артикль» № 9, Тель-Авив, 2006
 проза с авторскими иллюстрациями в одесском альманахе «Дерибасовская-Ришельевская», № 24, 2006
 проза с авторскими иллюстрациями в альманахе «Дерибасовская-Ришельевская», № 27, 2006
 стихи и проза в «Артикле» № 10, Тель-Авив, 2007
 автора книги «Провинциальный роман-с» представляет Борис Херсонский
 о феномене одесской неподцензурной литературы 1970-80-х годов в журнале «Другие берега» (Италия, август 2007)
 в альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса, № 30, октябрь 2007)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Русские поэты
Русские писатели XX века
Поэты Украины
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Персоналии:Одесса:Литература
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Члены Южнорусского союза писателей